

Sainte-Gemme 
 Sainte-Gemme, commune française de la Charente-Maritime
 Sainte-Gemme-en-Sancerrois, commune française du Cher
 Sainte-Gemme-Moronval, commune française d'Eure-et-Loir
 Sainte-Gemme, commune française du Gers
 Sainte-Gemme, commune française de la Gironde
 Sainte-Gemme, commune française de l'Indre
 Sainte-Gemme-Martaillac, commune française de Lot-et-Garonne
 Sainte-Gemme, commune française de la Marne
 Sainte-Gemme, commune française des Deux-Sèvres
 Sainte-Gemme, commune française du Tarn
 Sainte-Gemme-la-Plaine, commune française de la Vendée.

Sainte-Gemmes
 Sainte-Gemmes, commune française de Loir-et-Cher
 Sainte-Gemmes-d'Andigné, commune française de Maine-et-Loire
 Sainte-Gemmes-sur-Loire, commune française de Maine-et-Loire
 Sainte-Gemmes-le-Robert, commune française de la Mayenne

Saintes chrétiennes 
 Sainte Gemme († vers 109), ou Gemmes ou Gemma, vierge légendaire d'origine portugaise, réputée très belle et instruite, martyre en Aquitaine ; fêtée le 20 juin
 Sainte Gemme, sainte italienne du 
 Sainte Gemme, sainte italienne du 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France